A 73. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1989. május 28-án rendeztek meg.

(R) Rookie → Újjonc

Források

http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1989ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek